San Bernardino puede referirse a:

Santos 
 San Bernardino de Siena: fue un predicador italiano.
 San Bernardino Realino: fue un santo jesuita.

Pinturas 
 San Bernardino de Siena predicando ante Alfonso V de Aragón: es un lienzo realizado por Francisco de Goya.
 San Bernardino: es una pintura que se encuentra en el Museo del Greco.

Lugares

San Bernardino: es una ciudad de California.
 Condado de San Bernardino: es un condado de California.
 San Bernardino Freeway: es una autovía del estado de California.

San Bernardino Verbano: es una comunidad ubicada en la provincia de Verbano-Cusio-Ossola de la región de Piamonte.

San Bernardino: es un municipio del departamento de Suchitepéquez.

San Bernardino Chalchihuapan: es una localidad del municipio de Ocoyucan, Puebla.
 San Bernardino (estado de México): es una localidad del municipio de Texcoco, Estado de México.
 San Bernardino Tlaxcalancingo: es una localidad del municipio de San Andrés Cholula, Puebla.
 Contla o San Bernardino Contla: es una localidad del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala.

San Bernardino: es una ciudad del Departamento de Cordillera.

San Bernardino: es una parroquia de Caracas.